Француска је учествовала на Светском првенству у атлетици на отвореном 2017. одржаном у Лондону од 4. до 13. августа шеснаести пут, односно учествовала је на свим првенствима до данас. Репрезентацију Француске представљало 48 учесника (32 мушкарац и 16 жена) који су се такмичили у 29 дисциплина (17 мушких и 12 женских).,

На овом првенству Француска је по броју освојених медаља заузела 4. место са 5 освојене медаље (3 златне и 2 бронзане). У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Француска је са 14 учесника у финалу делила је 8. место са 68 бодова.

Учесници 

 Мушкарци:
 Жими Вико — 100 м, 4х100 м
 Кристоф Леметр — 200 м, 4х100 м
 Џефри Џон — 200 м
 Мамуду Ан — 400 м, 4х400 м
 Teddy Atine-Venel — 400 м, 4х400 м
 Пјер Амброаз Бос — 800 м
 Самир Дахмани — 800 м
 Маједин Мекиси Бенабад — 1.500 м
 Гарфил Даријен — 110 м препоне
 Аурел Манга — 110 м препоне
 Мамаду Касе Ан — 400 м препоне
 Лидви Ваљан — 400 м препоне
 Виктор Королер — 400 м препоне
 Јоан Ковал — 3.000 м препреке
 Маједин Мехиси-Бенабад — 3.000 м препреке
 Стуарт Дитамби — 4х100 м
 Микел-Меба Зезе — 4х100 м
 Томас Жордије — 4х400 м
 Ludvy Vaillant — 4х400 м
 Кевин Кампион — 20 км ходање 
 Јоан Диниз — 50 км ходање 
 Рено Лавилени — Скок мотком
 Аксел Шапел — Скок мотком
 Валентин Лавилени — Скок мотком
 Кевен Маналдо — Скок мотком
 Жан-Марк Понтвијан — Троскок
 Бемжамин Кампаоре — Троскок
 Мелвин Рафен — Троскок
 Лоласон Дјоухан — Бацање диска
 Кентен Биго — Бацање кладива
 Кевин Мајер — Десетобој
 Бастјен Озеј — Десетобој

 Жене:
 Карој Заи — 100 м, 4х100 м
 Орфеј Неола — 100 м
 Естел Рафе — 200 м
 Елеа Маријама Дијара — 400 м, 4х400 м
 Дебора Сананес — 400 м, 4х400 м
 Маева Даноис — 3.000 м препреке
 Orlann Ombissa-Dzangue — 4х100 м
 Ајоделе Икесан — 4х100 м
 Маруса Паре — 4х100 м
 Естел Перосијер — 4х400 м
 Ањес Рахаролахи — 4х400 м
 Ненон Гујон-Ромарен — Скок мотком
 Жанин Асани Ису — Троскок
 Мелина Робер-Мишон — Бацање диска
 Александра Тавернијер — Бацање кладива
 Антоанета Нана Ђиму Ида — Седмобој

Освајачи медаља (5)

злато (3) 
 Пјер Амброаз Бос — 800 м
 Јоан Диниз — 20 км ходање
 Кевин Мајер — Десетобој

Бронза (2) 
 Рено Лавилени — Скок мотком
 Мелина Робер-Мишон — Бацање диска

Резултати

Мушкарци

Десетобој

Жене

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017.
 Званични сајт ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2017.
Француска на Светском првенству у атлетици на отвореном